Рожок для обуви, ложка для обуви — приспособление, облегчающее надевание закрытой обуви, в частности туфель, ботинок и сапог. Представляет собой пластинку с желобчатым изгибом шириной 4—5 см и разной длины. Выполняется из стали, дюралюминия, целлулоида, рога и пластика. 

Гладкий рожок облегчает обувание, защищает задник обуви от деформации, тем самым позволяет сберечь как обувь, так и чулочно-носочные изделия.

Примечания

Литература 
 

Предметы быта
Обувь